Василий Григорьевич Печенюк (1920—2008) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Василий Печенюк родился 5 января 1920 года в селе Султан (ныне — Андроповский район Ставропольского края). После окончания семи классов школы работал водителем. В 1939 году Печенюк был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии старший сержант Василий Печенюк командовал отделением 89-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года отделение Печенюка занималось переправой советских бойцов и командиров на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР. Печенюк лично совершил 11 рейсов, переправив в общей сложности 66 бойцов и командиров. 25 сентября 1943 года, участвуя в разведке полосы наступления дивизии на правом берегу Днепра, в завязавшемся бою с немецкими автоматчиками истребил до 8 немецких солдат. В этот же день, находясь на ремонте дороги, был атакован просочившимися к району переправы немецкими автоматчиками и лично уничтожил 6 вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший сержант Василий Печенюк был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1372.

В 1946 году Печенюк окончил Днепропетровское артиллерийское училище и в звании младшего лейтенанта был уволен в запас. Проживал и работал в Днепропетровске. В 1948 году Печенюк окончил совпартшколу, в 1958 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1989 году попал в автомобильную катастрофу и потерял зрение, после чего вышел на пенсию по инвалидности. Умер 23 июня 2008 года, похоронен на Запорожском кладбище Днепропетровска.

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Днепр — река героев. Киев, 1983.
 Их имена никогда не забудутся. Книга 2. Ставрополь, 1969.
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Запорожском кладбище
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС